Mondial 2006 peut désigner :
 La Coupe du monde de football de 2006 ;
 Le championnat du monde de basket-ball féminin 2006 ;
 Le Mondial de l'automobile de Paris 2006.